Signoghin peut désigner :
Signoghin, la localité située dans le département de Karangasso-Vigué au Burkina Faso
Signoghin, la localité située dans le département de Nagréongo au Burkina Faso

Homonymie de localités